Sanford kan avse:

Personer 
 John A. Sanford, amerikansk präst och psykoanalytiker
 Mark Sanford, amerikansk politiker
 Nathan Sanford, amerikansk politiker
 Rick Sanford, amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Terry Sanford, amerikansk politiker

Geografi

Kanada 

 Sanford, Manitoba, ort,

USA 

 Sanford, Alabama, ort, Covington County, 
 Sanford, Florida, countyhuvudort, Seminole County, 
 Sanford, North Carolina, countyhuvudort, Lee County, 
 Sanford (ort i USA, Virginia), Accomack County, 
 Sanford (ort i USA, Michigan), Midland County, 
 Sanford (ort i USA, Colorado), Conejos County, 
 Sanford (ort i USA, Texas), Hutchinson County, 
 Sanford (flygplats i USA, North Carolina, lat 35,58, long -79,10), 
 Sanford (flygplats i USA, North Carolina, lat 35,43, long -79,18), 
 Sanford, Maine

Se även
 Mount Sanford – en sköldvulkan i östra Alaska

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar